12 Rounds 2: Reloaded é um filme estadunidense de 2013, dirigido por Roel Reiné.

Sinopse 
O paramédico Nick Malloy (Orton) é arremessado num jogo mortal de gato e rato quando recebe um telefonema aterrorizante de um psicopata vingativo (Brian Markinson) ligado a seu passado. O maníaco ameaça iniciar uma onda de assassinatos a menos que Nick consiga completar uma série de 12 desafios sem envolver a polícia e nem perder um único prazo. Sem tempo a perder - e com a vida de sua própria esposa em perigo - Nick precisa juntar as pistas e pegar o assassino antes que seja tarde demais.

Elenco
 Randy Orton é Nick Malloy
 Brian Markinson é Heller

Filmes dos Estados Unidos de 2013
Filmes dirigidos por Roel Reiné
Filmes de drama de ação dos Estados Unidos

Filmes de suspense dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa da década de 2010
Filmes sobre vingança